Molekulska formula -{C14H18N2O3}- se može odnositi na:

 Metoheksital
 Reposal